Лагунас има више значења:

 Лагунас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лагунас (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагунас (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагунас (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагунас, Лагунерас (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику